Desa Banjaransari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Banjaransari (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 111,49), Jawa Barat, 
 Desa Banjaransari (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 108,35), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar